Цирульников — русская и еврейская фамилия, имеет женскую форму Цирульникова:

 Цирульников, Александр Маркович (1937—2023) — советский и российский журналист, писатель, телеведущий, заслуженный работник культуры РФ.
 Цирульников, Анатолий Маркович (род. 1949) — советский и российский учёный-педагог, писатель, историк.
 Цирульников, Михаил Юрьевич (1907—1990) — советский конструктор артиллерийского вооружения.
 Цирульников, Наум Израилевич (1910—1979) — советский контр-адмирал.
 Цирульников, Пётр Алексеевич (1870—1939) — инженер-геодезист, депутат III Государственной думы, городской голова Владикавказа в 1917—1918 годах.
 Цирульников, Пётр Гаврилович (1900—1985) — советский генерал-майор.

 Цирульникова, Ангелина Евгеньевна (род. 1998) — российская футболистка.

См. также 
 Цируль